H17 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS H17, un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Escapade (H17), un destroyer de la Royal Navy.

Médecine 
 Cicatrices et opacités cornéennes, d'après la classification internationale des maladies ;
 H17, Un type d'hémagglutinine dans le virus de la grippe.

Route 
  Route principale suisse 17 reliant Leibstadt à Altdorf.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres